Кирстен Белл (; родилась 16 марта 2000 года в Аллайансе, штат Огайо, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Лас-Вегас Эйсес», которым и была выбрана на драфте ВНБА 2022 года в первом раунде под общим одиннадцатым номером. Играет на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Кирстен Белл родилась 16 марта 2000 года в городке Аллайанс (штат Огайо) в семье Перри Белла и Аманды Хуббс, у неё есть сестра, Серенити, а училась в соседнем городе Кантон в средней школе Кантон-Маккинли, в которой играла за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Профайл драфта WNBA 2022 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте ohiostatebuckeyes.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте fgcuathletics.com

Баскетболисты США
Игроки «Лас-Вегас Эйсес»